Ubon Ratchathani (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Ubon Ratchathani, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Ubon Ratchathani (stad), de hoofdstad van zowel het district als de provincie Ubon Ratchathani in Thailand.
Bisdom Ubon Ratchathani, een rooms-katholiek bisdom.
Monthon Ubon Ratchathani, was een Monthon in het noordoosten van Thailand.